Fulbright :

 J. William Fulbright (1905-1995), sénateur américain
 Commission Fulbright, nommée d'après le précédent
 Fulbright Tower,  gratte-ciel de bureaux à Houston, Texas
 Programme Fulbright,  système de bourses d'études
 Norton Rose Fulbright, cabinet d'avocats international